

Geografia 
 Angola
 Fiume Mavunga – fiume nella Provincia di Uíge

Persone 
 Julian Mavunga – cestista zimbabwese con cittadinanza statunitense
 Leeroy Mavunga – calciatore zimbabwese
 Stephanie Mavunga – cestista statunitense